Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raymond Moore e Allan Stone che hanno battuto in finale Dick Stockton e Roscoe Tanner 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)

  Arthur Ashe /  Charlie Pasarell (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1976